Saint-Avit (Charente)
Saint-Avit (Drôme)
Saint-Avit (Landes)  
Saint-Avit (Loir-et-Cher)
Saint-Avit (Lot-et-Garonne)
Saint-Avit (Puy-de-Dôme)
Saint-Avit (Tarn)
ook:
Saint-Avit-de-Soulège, Gironde
Saint-Avit-de-Tardes, Creuse
Saint-Avit-de-Vialard, Dordogne
Saint-Avit-Frandat, Gers
Saint-Avit-le-Pauvre, Creuse
Saint-Avit-les-Guespières, Eure-et-Loir
Saint-Avit-Rivière, Dordogne
Saint-Avit-Saint-Nazaire, Gironde
Saint-Avit-Sénieur, Dordogne